«Контакт» (Контакт-1) — комплекс вибухового динамічного захисту, створений в 1982 році в Радянському Союзі силами НДІ Сталі спільно з іншими підприємствами. Елемент захисту має індекс 4С20. Прийнятий на озброєння радянської армії в 1985 році. Захист встановлювали на основні бойові танки Т-64БВ, Т-64АВ, Т-72Б, Т-72АВ, Т-80БВ середні танки Т-55АМВ, Т-62МВ та інші.

В 1988 році на озброєння був прийнятий ДЗ «Контакт-5».

В 2018 році українська компанія «Українські передові мікротехнології ім. В. О. Хітріка» створила елементи динамічного захисту 4С20U та 4С22U, що є вітчизняними аналогами радянських елементів 4С20 та 4С22 відповідно.

Характеристики 

При пробитті елемента динамічного захисту кумулятивним струменем, вибухова речовина, що знаходиться в ньому, детонує, і металеві пластини корпуса елемента динамічного захисту починають розлітатись в протилежні боки. При цьому вони перетинають траєкторію струменя, чим впливають на неї. Частина струменя витрачається на пробиття цих пластин, а бічний імпульс від зіштовхування його дестабілізує.

Внаслідок впливу динамічного захисту бронепробивні властивості кумулятивних засобів можуть зменшуватись на 50-80 %. На зменшення бронепробивних властивостей підкаліберних снарядів динамічний захист типу «Контакт-1» впливу майже не мають.

Комплекс «Контакт-1» забезпечує виграш в масі в 10…20 раз (в порівнянні з катаною сталевою бронею) при захисті від кумулятивних протитанкових засобів.

Забезпечене неспрацювання елементів динамічного захисту при обстрілі із стрілецької зброї, впливу напалму та горючих рідин. Гарантійний термін експлуатації становить 10 років. Вага контейнера з двома елементами 4С20 — 5,3 кг (без кріплень). Маса комплексу залежить від кількості контейнерів, встановлених на танку (наприклад, 165 на Т-72С, 227 на Т-72Б, та 265 на Т-64БВ). Зазвичай, маса коливається в межах 1200—1500 кг.

Примітки

Див. також 

Інші комплекси динамічного захисту:
 Контакт-5
 Релікт
 Ніж
 Дуплет

Посилання 

 Динамическая защита отечественных танков 
 Навісний комплекс ДЗ «Контакт»  на сайті НДІ Сталі

Динамічний захист